Louise van Nassau-Weilburg (1733-1764), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.
 Louise van Nassau-Weilburg (1765-1837), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 Louise Juliana van Nassau-Weilburg (1598-1622), dochter van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Louise van Nassau (doorverwijspagina).